Qarah Bāghlū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarah Bāghlū (ort i Östazarbaijan), 
 Qarah Bāghlū (ort i Ardabil), 

Robotskapade Iranförgreningar